

Geografia
Hollins – census-designated place (CDP) statunitense in Alabama
Hollins – CDP statunitense in Virginia

Persone
Austin Hollins – cestista statunitense
John Hollins – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Lionel Hollins – ex cestista e allenatore di basket statunitense
Mack Hollins – giocatore di football americano statunitense
Ryan Hollins – cestista statunitense
Vernard Hollins – ex cestista statunitense